Tomida steht für:

 Tomida (Kagawa), Dorf in der Präfektur Kagawa, heute zu Sanuki (Kagawa)
 Tomida (Han), Lehen in der Provinz Awa (Tokushima)

Siehe auch:
 Tomita